«Не́бо над Берли́ном» (;  — «Крылья желания») — художественный фильм Вима Вендерса, одна из наиболее известных работ кинорежиссёра.

Сюжет 
Два ангела — Дамиэль и Кассиэль, одни из многих таких же, как они — читают сокровенные мысли людей, наслаждаются своей свободой и одновременно немного завидуют смертным, так как сами они обречены на бессмертие. В мире ангелов нет времени и нет физических ощущений, а есть лишь дух и мысль. Полюбив цирковую акробатку Марион, Дамиэль выбирает невечную земную любовь и жизнь, со всеми слабостями и несовершенством.

О фильме 
Вим Вендерс вместе со своим любимым соавтором, австрийским писателем и режиссёром Петером Хандке снял один из своих лучших фильмов — личный и эпичный одновременно. В 1993 году он сделал продолжение этой истории «Небо над Берлином 2», где на землю спускается второй его герой — ангел Кассиэль.

У фильма есть ремейк 1998 года — «Город ангелов» режиссёра Брэда Силберлинга () с Николасом Кейджем и Мег Райан в главных ролях.

В декабре 2009 года на немецком канале «Sat.1» вышел ещё один, на этот раз телевизионный, ремейк фильма под названием «Ангел ищет любовь».

Удалённые сцены 
В DVD-издании, куда вошли сцены, не попавшие в окончательный монтаж, выясняется, что фильм мог быть гораздо менее серьёзным, чем получился в итоге. В начале фильма Кассиэль пародирует человеческие жесты и мимику. В других сценах можно увидеть эксперименты режиссёра с многократной экспозицией для демонстрации бесплотности ангелов (небольшие фрагменты этого есть и в фильме). Также намного больше могла быть роль женщины-ангела, которая появляется в итоге только в библиотеке. В финале картины Кассиэль также становится человеком и обнаруживает Дамиэля и Марион в баре, где они устраивают «битву на пирогах».

Посвящение 
В заключительных титрах указано, что фильм «посвящается всем бывшим ангелам, но особенно Ясудзиро, Франсуа и Андрею». Речь идёт о кинорежиссёрах Ясудзиро Одзу, Франсуа Трюффо и Андрее Тарковском.

В ролях 
 Бруно Ганц — Дамиэль
 Отто Зандер — Кассиэль
 Сольвейг Доммартин — Марион, цирковая гимнастка
 Курт Буа — Гомер, старый писатель
 Питер Фальк — Питер Фальк (также ангел, спустившийся с небес)
 Ханс Мартин Стир — умирающий человек
 Эльмар Вильмс — печальный человек в метро
 Зигурд Рахман — самоубийца
 Беатрис Мановски — проститутка
 Тьери Нуар — художник у Берлинской стены

 В роли самих себя (камео)
 Crime and the City Solution: Саймон Бонни, Мик Харви, Гарри Говард, Роланд Говард и Кевин Годфри
 Nick Cave and the Bad Seeds: Ник Кейв, Томас Уайдлер, Мик Харви, Бликса Баргельд, Роланд Вульф и Кид Конго

Награды и номинации

Награды 
 1987 — Каннский кинофестиваль
 Лучший режиссёр — Вим Вендерс
 1988 — Премия European Film Awards
 Лучший режиссёр — Вим Вендерс
 Лучший актёр второго плана — Курт Буа
 1988 — Премия German Film Awards
 Выдающийся художественный фильм
 Выдающийся вклад в операторское искусство — Анри Алекан
 1989 — Премия «Независимый дух»
 Лучший иностранный фильм — Вим Вендерс

Номинации 
 1989 — Премия BAFTA
 Лучший фильм не на английском языке — Вим Вендерс, Анатоль Дауман
 1988 — Премия «Сезар»
 Лучший иностранный фильм — Вим Вендерс
 1987 — Каннский кинофестиваль
 «Золотая пальмовая ветвь» — Вим Вендерс
 1988 — Премия European Film Awards
 Лучший оператор — Анри Алекан
 Лучший фильм — Вим Вендерс, Анатоль Дауман
 1989 — Премия German Film Awards
 Специальный приз к 40-й годовщине ФРГ — Вим Вендерс

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
  
 Попытка описания неописываемого фильма. Рассказ Вима Вендерса о работе над фильмом

Фильмы-драмы Германии
Фильмы о Берлине
Фильмы о Берлинской стене
Фильмы об ангелах
Чёрно-белые фильмы 1987 года
Фильмы WDR